Список флагов муниципальных образований Республики Бурятия Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Бурятии насчитывалось 286 муниципальных образований — 2 городских округа, 21 муниципальный район, 16 городских и 247 сельских поселений.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги городских поселений

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Примечания 

Бурятия